

імені Балуана Шолака — село, Буландинський район, Акмолинська область
 імені Балуана Шолака — село, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Балуан